Макаричи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Макаричи — деревня в Петриковском районе Гомельской области.
 Макаричи — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Макаричи — деревня в Стародорожском районе Минской области.

Россия 
 Макаричи — деревня в Красногорском районе Брянской области.